Urquhart är namnet på en skotsk klan och därmed ett traditionellt skotskt efternamn. Det kan ingå i geografiska namn.

Personer med efternamnet Urquhart
 Arthur Urquhart, spindelforskare
 Brian Urquhart (född 1919), brittisk diplomat och författare, undergeneralsekreterare i FN
 David Urquhart (1805–1877), skotsk politiker och publicist
 Feargus Urquhart (född 1970), amerikansk datorspelsdesigner
 Jane Urquhart (född 1949), kanadensisk författare
 Thomas Urquhart (1611–1660), skotsk skriftställare

Fiktiva personer med namnet Urquhart
 Francis Urquhart, fiktiv brittisk politiker i TV-serien Maktens män 1990–1995
 Urquhart Rackharrow, mindre rollfigur i böckerna om Harry Potter

Efternamnsförgreningssidor
Skotska efternamn